Riksvei 200 var till 2012 riksväg i Norge. Den är sedan 2012 en del av väg E16.

Riksvei 200 var en 40,1 kilometer lång och gick sträckan Kongsvinger–Masterud–svenska gränsen.

Vägar i Norge
Transport i Innlandet fylke